Елизавета Павловна Пархоменко () — передовик советской строительной отрасли, машинист крана Днепродзержинского цементного завода Министерства промышленности строительных материалов СССР, Днепропетровской области. Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родилась 5 мая 1914 года в селе Байдаковка (ныне в Днепропетровской области) в украинской семье.

Воспитывалась в детском доме. В 1930 году приехала в Днепродзержинск, где поступила на обучение в фабрично-заводское училище при металлургическом заводе.

В начале 1934 года была отправлена работать на новый Каменский цементный завод. Работала мотористкой, позже — помощником крановщика. Училась в вечерней школе, а затем в техникуме. С 1938 года работала машинистом цементных мельниц. Выполняла задания на 120—130%. 

В 1941 году вместе с заводом была эвакуирована в Сибирь. Трудилась на Чернореченском цементном заводе машинистом цементных мельниц. Здесь освоила специальность машиниста грейферного электромостового крана. В 1945 году вернулась в Днепродзержинск, стала работать по новой специальности.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 июля 1966 года за получение высоких показателей в строительстве и производстве строительных материалов Елизавете Павловне Пархоменко было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Продолжала трудиться до выхода на пенсию в 1969 году. Была депутатом Днепропетровского областного и Днепродзержинского городского советов депутатов трудящихся.

Проживала в городе Днепродзержинск. Умерла 26 января 2001 года.

Награды 
 Медаль «Серп и Молот» (28.07.1966);
 орден Ленина (28.07.1966);
 Орден Знак Почёта (27.04.1948);
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 другие медали.

Примечания

Литература 
 Шевченко С., Кучеров Е., Дорошев С. Трудовая слава Днепропетровщины / Днепропетровск, 2013.

Ссылки 
 

Строители
Депутаты Днепропетровского областного совета
Депутаты городских советов Украинской ССР
Крановщики
Родившиеся в Пятихатском районе